El término Waldeck puede referirse a:

Lugares 

 Waldeck, una ciudad en el estado de Hesse, Alemania;
 Waldeck, una ciudad en el estado de Turingia, Alemania;
 Waldeck-Frankenberg, un distrito del estado de Hesse, Alemania;
 Waldeck, una localidad en la provincia de Nueva Escocia, Canadá;
 Waldeck, una localidad en la provincia de Saskatchewan, Canadá;
 Waldeck, un despoblado en el estado de Kansas, Estados Unidos;
 Waldeck, un lugar no incorporado del estado de Pensilvania, Estados Unidos;
 Waldeck, un lugar no incorporado del estado de Texas, Estados Unidos;
 Waldeck, un barrio en la ciudad de La Haya, Países Bajos;

Personas 
Jean-Frédéric Waldeck, explorador francés;
Waldeck Rochet;

Historia 
 Principado de Waldeck (posteriormente Waldeck-Pyrmont), una monarquía del centro de Europa que hizo parte del Sacro Imperio Romano Germánico y del Imperio alemán; o
 Estado Libre de Waldeck-Pyrmont, un estado constituyente de la República de Weimar.